10. etape af Tour de France 2021 er en 186 km lang  med 1428 højdemeter, som køres den 6. juli 2021 med start i  og mål i . Det er første etape efter løbets første hviledag.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

10